Íos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nísos Íos, ö, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Íos (kommunhuvudort i Grekland), Sydegeiska öarna, Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar